Barnby kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Barnby, Suffolk, ort i England, 
 Barnby, North Yorkshire, civil parish i England,